Людвиг I Миролюбивый (; ) — ландграф Гессена с 1413 года.

Жизнь 
Сын Германа II, ландграфа Гессена (1341—1413) и Маргариты (1367—1406), дочери Фридриха V, бургграф Нюрнберга. В 1436 году он женился на Анне (1420—1462), дочери Фридриха I, курфюрста Саксонии. Их дети:
 Людвиг II (1438—1471)
 Генрих III (1440—1483)
 Герман IV (1450—1508)
 Елизавета (1453—1489)
 ∞ 1464 Иоганн III, граф Нассау-Вейльбурга‎
 Фридрих (1458—1463)

В 1425 году разразился конфликт с Майнцским курфюршеством по поводу притязаний на власть в Гессене, который перешёл в открытую военную конфронтацию. Архиепископ Майнца Конрад III потерпел сокрушительное поражение в Фульде в 1427 году.

Родословная

Примечания

Литература 
 Ludwig I. v. Hessen  Allgemeine Deutsche Biographie. Band 52, Duncker & Humblot, Leipzig 1906, p. 115.

Ландграфы Гессена
Правители Европы XV века